Aldo Loreti (1920-1992) – politico italiano
 Giovannino Loreti (1920-2014) – politico e avvocato italiano, sindaco di Marino
 Marcello Spada Loreti Abruzzesi (1905-1995) – attore italiano
 Patrizia Loreti (1954) – attrice, cabarettista e cantante italiana
 Roberto Loreti, più noto con il nome d'arte di Robertino (1947) – cantante e attore italiano

Pagine correlate
Loreto (disambigua)